

Славяново () — місто в Плевенській області. Входить до складу общини Плевен.
 Славяново () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.
 Славяново () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Харманли.

Славяново () — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства